Ainsley steht für:

 Ainsley (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Ainsley House, denkmalgeschütztes „California Arts and Crafts“ Haus in Campbell (Kalifornien)

Ainsley ist der Familienname folgender Personen:
 George Ainsley (1915–1985), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jack Ainsley (* 1990), englischer Fußballspieler
 Jason Ainsley (* 1970), englischer Fußballspieler
 John Mark Ainsley (* 1963), britischer Opernsänger

Siehe auch:
 Ainslee
 Ainsleigh
 Ainslie
 Annesley
 Aynsley